Williams Lake kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Williams Lake (sjö i Antarktis),

Kanada 

 Williams Lake (ort), British Columbia, 
 Williams Lake (flygplats), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
[[Kategori:Robotskapade Kanadaförgreningar]